Hermanas de la Asunción puede hacer referencia a uno de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Hermanas de la Asunción, congregación religiosa fundada en Canadá en 1853;
Hermanas de la Asunción de Nairobi, congregación religiosa fundada en Kenia en 1954;
Hermanas de la Caridad de la Asunción, congregación religiosa fundada en Italia en 1993;
Hermanas Misioneras de la Asunción, congregación religiosa fundada en Sudáfrica en 1852;
Hermanas de Santa María de la Asunción, congregación religiosa fundada en Francia en 1825;
Religiosas de la Asunción, congregación religiosa fundada en Francia en 1839.